Komyio Sanzo est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki. Il est le maître de Genjo Sanzo avant d'être assassiné par des yokais qui voulaient lui voler son sutra.

Histoire personnelle 
Le jeune Hômei est candidat à l'obtention du Seiten Kyômon (Sûtra du Saint Ciel) aux côtés de Genkai et du futur Gôdai Sanzô. Il obtiendra le Seiten Kyômon de la main du Sôjô Jikaku et devient ainsi le haut moine Kômyô Sanzô. Peu après la mort de Genkai, il récupère son sûtra, le Maten Kyômon (Sûtra du Ciel Maléfique). 
Quelques années plus tard, alors qu'il est âgé de quarante ans, en rendant visite à son vieil ami Gôdai Sanzô, il remarque Ken'Yu, l'un des successeurs potentiels de Gôdai Sanzô. Mais ce dernier refuse de voir Ken'Yu en tant que tel.  Finalement le jeune Ken'Yu tue son maître et récupère le Sûtra du Néant, le Muten Kyômon. Komyô Sanzô le nomme haut bonze, Ukoku Sanzô, bien que le chakra n'apparaisse pas sur son front.

Personnage de Saiyuki